Stefan Nowak (1901-1981) – duchowny katolicki, kapłan diecezji płockiej, więzień obozów koncentracyjnych
 Stefan Nowak (1925-1989) – socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Stefan Antoni Nowak (ur. 1939) – poseł na Sejm
 Stefan Nowak – prezes klubu piłkarskiego ŁKS Łódź